Magritte: Bester flämischer Film in Koproduktion (Magritte du meilleur film flamand en coproduction) ist eine von zwanzig Kategorien des Filmpreises Magritte, die von der Académie André Delvaux verliehen werden. 2011 wurde der Preis in dieser Kategorie zum ersten Mal verliehen.

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem Originaltitel Verleihtitel (sofern ermittelbar) angegeben, dahinter steht der Name der Produktionsfirma. Die Gewinner sind fett hervorgehoben.

Preisträger 
2011
 Rundskop – Artemis Productions (Patrick Quinet)
 22 mei – Epidemic
 Hasta la vista – Fobic Films
 Smoorverliefd – Caviar Films
 Pulsar  – Corridor

2012
 Tot altijd – Entre Chien et Loup
 Little Black Spiders – Prime Time
 Het varken van Madonna – Caviar Films

2013
 Kid – Versus Production
 Brasserie Romantiek – Artémis Productions
 La Cinquième Saison – Entre Chien et Loup

2014 
 Marina – Eyeworks Film & TV Drama
 I’m the Same, I’m an Other – Minds Meet
 Labyrinthus – Savege Film
 Welcome Home – Minds Meet

Weblinks 
 Magritte Awards Website (französisch)

Einzelnachweise 

flamischer Film in Koproduktion
Erstverleihung 2011
Magritte Bester Flamischer Film In Koproduktion